S1, S-1, S.I ou S01 peut faire référence à :

Astronautique 
 S-1, autre nom d'Explorer 7, un satellite scientifique américain du début de l'ère spatiale.

Domaine militaire 
 HMS Porpoise (S01), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Letov S-1, un bombardier tchèque ;
 Pantsir S-1, un véhicule antiaérien russe ;
 S 1, un sous-marin italien.

Informatique et télécommunication 
 Apple S1, l'ordinateur contenu dans l'Apple Watch ;
 S-1, un algorithme de chiffrement en cryptographie ayant été publié par le biais des groupes de discussion sur la cryptologie ;
 Samsung Galaxy S, un smartphone sorti en 2011, souvent désigné par l'abréviation S1 ;
 Socket S1, un socket utilisé par AMD pour certains de ses processeurs mobiles.

Musique 
 Gibson S1, une guitare électrique des années 1970 ;
 Symbolyc One ou S1, un producteur de rap américain.

Photographie 
 Canon PowerShot S1 IS, un appareil photo numerique fabriqué par Canon ;
 Nikon 1 S1, un appareil photographique hybride fabriqué par Nikon ;
 Nikon Coolpix S1, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sécurité 
 S1, une norme de chaussure de sécurité.

Sciences 
Anatomie
 S1, la première vertèbre sacrale dans la colonne vertébrale.

Astronomie 
 C/1965 S1 (Ikeya-Seki), une comète rasante ;
 C/2012 S1 (ISON), une comète rasante.

Chimie
 Le conseil de prudence : Conserver sous clé, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Classe ATC S01, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC ;
 Plaie ouverte de la tête (S01), d’après la Classification internationale des maladies ; 
 S1, une des deux sous-unités de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19.

Télévision 
 S1, une chaîne privée de télévision suisse ;
 S1, une chaîne de télévision slovaque remplaçant ČT1 devenue purement tchèque.

Transport 
Aéronautique
 Aero Sport S 1, un avion biplace de sport allemand ;
 Arado S.I, un avion de sport allemand ;
 Interstate S-1 Cadet, un avion de sport et de tourisme américain ;
 Loughead S-1 Sport, un avion de sport américain ;
 MDM Swift S1, un planeur polonais.

Automobiles 
 Audi S1, une voiture sportive du constructeur allemand Audi ;
 Invicta S1, une voiture du constructeur britannique Invicta.

Métro
  Ligne S1 du métro de Nankin ;
  Ligne S1 du métro de Pékin.

Motos
 Buell S1, un roadster du constructeur américain Buell ;
 Kawasaki 250 S1 Mach I, une moto du constructeur japonais Kawasaki.

 Routes 
  Voie rapide autrichienne S1, périphérique extérieur de Vienne ;
  Voie rapide polonaise S1 reliant Pyrzowice à la frontière slovaque ; 
  Autoroute géorgienne S1 reliant Tbilissi à la frontière russe.

 Train
 
 Ligne S1 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Dresde ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Hambourg ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Nuremberg ;
 Ligne S1 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S1 du S-Bahn Rhin-Neckar ;
 Ligne S1 du S-Bahn Rhin-Ruhr ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Rostock ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Stuttgart.

 
 Ligne S1 du S-Bahn de Carinthie ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Haute-Autriche ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Salzbourg ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Styrie ;
 Ligne S1 du S-Bahn du Tyrol ;
 Ligne S1 du S-Bahn de Vienne ;
 Ligne S1 du S-Bahn du Vorarlberg.

 
 Ligne S1 du RER bruxellois.

 
 Ligne S1 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S1 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S1 du RER Bâle ;
 Ligne S1 du RER Bern ;
 Ligne S1 du RER Lucerne ;
 Ligne S1 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S1 du RER Vaud.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres